Wiener puede corresponder a:

Patronimia, personas 

 Charles Wiener (1851-1913), diplomático y explorador francés.
 Gabriela Wiener (1975-), escritora peruana, cronista, poeta y periodista, actualmente afincada en España.
 Jean Wiener  (1896-1982), pianista y compositor de nacionalidad francesa.
 Léopold Wiener (1823-1891), escultor, grabador de medallas y medfallista belga.
 Ludwig Christian Wiener (1826-1896), matemático, físico y filósofo alemán especializado en geometría descriptiva.
 Norbert Wiener (1894-1964), matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética.
 Paul Lester Wiener (1895-1967), arquitecto y urbanista alemán .
 Raúl Alfredo Wiener Fresco o Raúl Wiener, periodista, escritor y analista político, de nacionalidad peruana.
 René Wiener (1855-1939), artista francés, encuadernador de libros de arte, bibliófilo, editor y coleccionista, relacionado con el movimiento artístico de la Escuela de Nancy.

Toponimia y lugares 
 Wiener Neustadt, ciudad austríaca situada en el estado de Baja Austria al noreste del país.
 Wiener Prater, gran parque público en Leopoldstadt.

Literatura, arte, cultura 
 Wiener Gruppe, asociación austriaca de escritores, surgida en Viena en torno a 1954 bajo la influencia de Hans Carl Artmann.
 Wiener Werkstätte, agrupación constituida por artistas visuales, arquitectos y diseñadores, establecida en Viena en 1903.

Matemática 
 Proceso de Wiener, proceso estocástico con tiempo continuo, llamado así en honor de Norbert Wiener que fue quien los estudió.

Deportes 
 Wiener AC, equipo de fútbol de Austria, que también cuenta con secciones en tenis, voleibol de playa, natación, baloncesto, y hockey sobre hielo.

Miscelánea 
 Filtro de Wiener, filtro propuesto por Norbert Wiener en la década de 1940.
 Salchicha de Viena o Wiener Würstchen.
 Wiener Melange o mezcla vienesa, preparación de café tradicional de Viena.
 Wiener Schnitzel o escalope vienés, plato típico de la cocina austriaca.